Lužnice: fiume affluente della Moldava
Lužnice: comune nel distretto di Jindřichův Hradec in Repubblica Ceca
2321 Lužnice: asteroide della fascia principale